Leonore Marie Irene Enrica gravin van Oranje-Nassau, jonkvrouw van Amsberg (Den Haag, 3 juni 2006), is het derde kind uit het huwelijk van prins Constantijn der Nederlanden en Laurentien Brinkhorst. Zij is zevende in de lijn van de Nederlandse troonopvolging. Haar officiële titulatuur is "Hooggeboren Vrouwe". Zij kreeg als titel die van gravin, om het aantal prinsen en prinsessen beperkt te houden.

Doop
Op 8 oktober 2006 werd Leonore gedoopt in de kapel van Paleis Het Loo. De peetouders zijn:
 prinses Máxima, later koningin
 Juliana Guillermo (dochter van prinses Christina der Nederlanden)
 Marius Brinkhorst (broer van haar moeder)
 Jean-Charles graaf Ullens de Schooten Whettnall, kleinzoon van prins Karel van Zweden

Kwartierstaat

Van Oranje-Nassau van Amsberg